Corocoro (auch: Coro Coro) bezeichnet:
Corocoro (Insel), eine Insel auf der Grenze zwischen Guyana und Venezuela
Coro Coro, die Hauptstadt der Provinz Pacajes, Bolivien
Municipio Coro Coro, einen Verwaltungsbezirk in der Provinz Pacajes, Bolivien
Territorialprälatur Corocoro, eine römisch-katholische Territorialprälatur in Bolivien
CoroCoro Comic, ein japanisches Manga-Magazin des Shōgakukan-Verlages